Lebanon steht für:
 englischsprachig für den Libanon
 Lebanon (Film), Spielfilm von Samuel Maoz (2009)
 Lebanon Motor Works, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

 im weiteren Sinn für
 Lebanon County
 Lebanon Township
 Lebanon Reservoir
 Mount Lebanon (Louisiana)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lebanon (Alabama)
 Lebanon (Arizona)
 Lebanon (Arkansas)
 Lebanon (Colorado)
 Lebanon (Connecticut)
 Lebanon (Delaware)
 Lebanon (Georgia)
 Lebanon (Illinois)
 Lebanon (Indiana)
 Lebanon (Iowa)
 Lebanon (Kansas)
 Lebanon (Kentucky)
 Lebanon (Maine)
 Lebanon (Mississippi)
 Lebanon (Missouri)
 Lebanon (Nebraska)
 Lebanon (New Hampshire)
 Lebanon (New Jersey)
 Lebanon (New York)
 Lebanon (Ohio)
 Lebanon (Oklahoma)
 Lebanon (Oregon)
 Lebanon (Pennsylvania)
 Lebanon (South Carolina)
 Lebanon (South Dakota), im Potter County
 Lebanon (Tennessee)
 Lebanon (Hardin County, Tennessee)
 Lebanon (Texas)
 Lebanon (Virginia)
 Lebanon (Wisconsin), CDP im Dodge County
 Lebanon (Town, Dodge County), Town(ship) in Wisconsin
 Lebanon (Town, Waupaca County), Town(ship) in Wisconsin

Siehe auch:
 Mount Lebanon